Napak (plaats), plaats in Oeganda
 Napak (district), district in Oeganda
 Mount Napak, berg in Oeganda